Викки Льюис (, родилась ) — американская актриса.

Личная жизнь 

Викки и её сестра Денис родились в Цинциннати в семье Марлин и Джима Льюисов . Льюис окончила  в 1978 году, а затем изучала театральное искусство в консерватории при университете Цинциннати. После получения диплома она переехала в Нью-Йорк, где начала работать на телевидении и выступать в различных шоу, включая Бродвейские шоу.

Льюис долгое время встречалась с Ником Нолти, с которым та познакомилась на съёмках фильма  «Я согласен на всё», но они расстались. Сейчас она замужем за звукорежиссёром Филипом Алленом .

Карьера 

Её карьера начиналась с эпизодических ролей в сериалах, а первым фильмом, в котором она сыграла, был «Я согласен на всё» Джеймса Брукса. Помимо ролей в кино и сериалах Льюис озвучивает мультфильмы, а также играет в мюзиклах. Она играла в таких бродвейских мюзиклах, как «Чикаго», , «», «Чёртовы янки» и «Суровое испытание».

В мае 2010 года Льюис выпустила свой музыкальный альбом East Of Midnight. Помимо своих песен в альбом она также включила три кавер-версии песен других исполнителей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Актрисы по алфавиту
Актрисы США
Актрисы мюзиклов США
Актрисы озвучивания США
Выпускники Университета Цинциннати
Выпускники Музыкальной консерватории Университета Цинциннати